Human (documentaire), een gratis documentaire door de Franse fotograaf en journalist Yann Arthus-Bertrand
 Human (The Legend of Zelda), een ras uit de wereld van The Legend of Zelda
 HUMAN, de Humanistische Omroep
 Arjan Human (1978), Nederlands voetballer

Albums en ep's
 Human (Brandy), een muziekalbum uit 2008 van de Amerikaanse R&B-zangeres Brandy
 Human (Max Cooper), een muziekalbum uit 2014 van de Noord-Ierse musicus Max Cooper
 Human (Darren Criss), een ep uit 2010 van de Amerikaanse zanger Darren Criss
 Human (Death), een muziekalbum uit 1991 van de Amerikaanse deathmetalband Death
 Human (Leo Ku), een muziekalbum uit 2006 van de Hongkongse zanger Leo Ku
 Human (Rachael Lampa), een ep uit 2010 van de Amerikaanse zanger Rachael Lampa
 Human (Gary Numan), een muziekalbum uit 1995 van de Britse zanger Gary Numan
 Human (Rod Stewart), een muziekalbum uit 2001 van de Britse zanger Rod Stewart
 Human (Three Days Grace), een muziekalbum uit 2015 van de Canadese rockband Three Days Grace
 Human (Waylon), een muziekalbum uit 2019 van de Nederlandse zanger Waylon
 
Singles
 Human (Goldfrapp), een single uit 2001 van de Britse band Goldfrapp
 Human (The Human League), een single uit 1986 van de Britse band The Human League
 Human (The Killers), een single uit 2008 van de Amerikaanse band The Killers
 Human (Christina Perri), een single uit 2013 van de Amerikaanse zangeres Christina Perri
 Human (Rag'n'Bone Man), een single uit 2016 van de Britse zanger Rag'n'Bone Man
 Human (Skye Sweetnam), een single uit 2007 van de Canadese zangeres Skye Sweetnam
 Human (Oscar Zia), een single uit 2016 van de Zweedse zanger Oscar Zia